Az 1984–1985-ös olasz labdarúgókupa az olasz kupa 38. kiírása. A kupát az Sampdoria nyerte meg története során először.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

8. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Sampdoria nyert (3–1).

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarúgókupa
Olaszlabdarúgókupa
Olasz labdarúgókupa